Е́дельсверд () — шведське прізвище, поширене переважно у Швеції та Фінляндії. Етимологічно походить від слів edel — «благородний», і svärd — «меч».

Персоналії 
 Адольф Вільгельм Едельсверд () — шведський архітектор, фортифікаційний інженер і офіцер
 Фредрік Вільгельм Едельсверд ( — шведський офіцер та інженер

Шведські прізвища